Iryna Anatolijiwna Petrenko z d. Warwyneć (ukr. Ірина Анатоліївна Петренко zd. Варвинець; ur. 4 lipca 1992 w Mochnatynie) – ukraińska biathlonistka, wicemistrzyni świata i wielokrotna medalistka mistrzostw Europy.

Kariera 
Po raz pierwszy na arenie międzynarodowej pojawiła się w 2009 roku, startując na mistrzostwach świata juniorów w Canmore. Zajęła tam 39. miejsce w biegu indywidualnym, 27. w sprincie, 28. w biegu pościgowym oraz 4. w sztafecie. Podczas rozgrywanych trzy lata później mistrzostw świata juniorów w Novym Mescie zdobyła srebrny medal w sztafecie. Wynik ten powtórzyła na mistrzostwach świata juniorów w Obertilliach w 2013 roku. W międzyczasie była trzecia w sztafecie na mistrzostwach świata juniorów w Kontiolahti w 2012 roku.

W zawodach Pucharu Świata zadebiutowała 16 stycznia 2014 roku w Anterselvie, zajmując 60. miejsce w sprincie. Pierwsze punkty zdobyła rok później w Ruhpolding, gdzie zajęła 33. miejsce w tej samej konkurencji. Nigdy nie stanęła na podium zawodów pucharowych, najwyższe lokaty wywalczyła 12 lutego 2015 roku w Oslo i 11 marca 2017 roku w Kontiolahti, kiedy była siódma, odpowiednio w biegu indywidualnym i biegu pościgowym. Najlepsze wyniki osiągnęła w sezonie 2015/2016, kiedy zajęła 34. miejsce w klasyfikacji generalnej.

Na mistrzostwach świata w Hochfilzen w 2017 roku wspólnie z Juliją Dżimą, Anastasiją Merkuszyną i Ołeną Pidhruszną zajęła drugie miejsce w sztafecie. Była też między innymi piąta w sztafecie i dziewiąte w biegu indywidualnym podczas mistrzostw świata w Oslo rok wcześniej. Brała też udział w igrzyskach olimpijskich w Pjongczangu w 2018 roku, gdzie zajęła 73. miejsce w sprincie, 11. w sztafecie kobiet i 7. w sztafecie mieszanej.

Osiągnięcia

Zimowe igrzyska olimpijskie

Mistrzostwa świata

Mistrzostwa świata juniorów

Mistrzostwa Europy

Mistrzostwa Europy juniorów

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca na podium chronologicznie 
Petrenko nigdy nie stanęła na podium indywidualnych zawodów PŚ.

Miejsca w poszczególnych zawodach

Puchar IBU

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca na podium chronologicznie

Bibliografia 
 
 
 

Medaliści Zimowej Uniwersjady 2013
Uczestnicy Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2018
Ukraińskie biathlonistki
Ukraińscy olimpijczycy
Urodzeni w 1992